O krok od śmierci (ang. I Shouldn't Be Alive) − amerykański serial dokumentalny emitowany od 2005 przez szereg sieci telewizyjnych na całym świecie.

Program jest rekonstrukcją opisującą prawdziwe wydarzenia, w których różni ludzie, samotnie bądź w grupie, musieli się zmagać z sytuacjami zagrożenia życia.

Produkcja 
Premiera pierwszego odcinka serii miała miejsce w Stanach Zjednoczonych na kanale Discovery Channel 28 października 2005. Sezon trzeci transmitowano w HD na kanale HD Theater. W 2007 Discovery Channel przerwał emitowanie serii, włączając ją do "Discovery Classics". Program był następnie transmitowany w 2008 przez Science Channel. Emisję wznowiono w 2010 na Animal Planet, przy czym rozpoczęto emisję wraz ze starymi odcinkami. W październiku 2012 przerwano produkcję nowych odcinków.

Spis odcinków

Sezon pierwszy (2005–2006) 
Pierwszy sezon rozpoczęto emitować 28 października 2005. Ostatni trzynasty odcinek wyemitowano 23 czerwca 2006.

Sezon drugi (2006) 
Drugi sezon rozpoczęto emitować 10 listopada 2006, zakończono 22 grudnia 2006.

Sezon trzeci (2010) 
Pierwszy odcinek trzeciego sezonu wyemitowano 15 stycznia 2010, ostatni dziesiąty zaś 30 kwietnia 2010. Sezon liczy w sumie 10 odcinków.

Sezon czwarty (2010-2011) 
Czwarty sezon rozpoczęto emitować 13 października 2010, ostatni szesnasty odcinek pokazano 23 lutego 2011. W sumie sezon ten liczy 16 odcinków.

Sezon piąty (2011) 
Pierwszy odcinek piątego sezonu wyemitowano 6 lipca 2011, ostatni szósty 30 września 2011. Sezon liczy 6 odcinków.

Sezon szósty (2011-2012) 
Emisję szóstego sezonu rozpoczęto 7 października 2011, zakończono 24 lutego 2012. Sezon ma 6 odcinków.

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona programu

Przypisy 

Amerykańskie filmy dokumentalne